Пахомьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пахомьево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Пахомьево — деревня в Рузском районе Московской области.